Radomir se poate referi la:

Localități 
 Radomir, sat în județul Dolj
 Radomir, oraș în Bulgaria
 Radomir, sat din comuna Cetinje, Muntenegru.